Secretaría de Justicia puede hacer referencia a:
 la Secretaría de Justicia (Argentina);
 la Secretaría de Justicia (Argentina, 1966);
 la Secretaría de Justicia (México); o
 la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.